Накшиньски () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Накшиньски, Настасья Аглая (более известна под фамилией Кински; род. 1961) — немецкая актриса.
 Накшиньски, Пола (более известна под фамилией Кински; род. 1952, Берлин) — немецкая актриса.